

Persone
 Ermanno Buffa di Perrero (1908-1982) – insegnante italiano
 Federico Buffa (1959) – giornalista e telecronista sportivo italiano
 Pier Vittorio Buffa (1952) – giornalista e scrittore italiano

Altro
 Buffa – cognome italiano
 Buffa di Perrero –  famiglia di antica nobiltà sabauda, di origine pinerolese
 Opera buffa – genere operistico
 Opera buffa – album del cantautore italiano Francesco Guccini